Шубино — название населённых пунктов.

Россия 
Владимирская область
 Шубино — деревня в Гороховецком районе.

Ивановская область
 Шубино — деревня в Пучежском районе.
 Шубино — деревня в Родниковском районе.

Калужская область
 Шубино — деревня в Бабынинском районе.
 Шубино — деревня в Мосальском районе.

Кировская область
 Шубино — деревня в составе Октябрьского района города Кирова.
 Шубино — деревня в Пижанском районе.
 Шубино — деревня в Уржумском районе.

Костромская область
 Шубино — деревня в Межевском районе.
 Шубино — деревня в Нерехтском районе.
 Шубино — деревня в Павинском районе.

Москва
 Шубино — бывшее село на территории современного города.

Московская область
 Шубино — село в городском округе Домодедово.
 Шубино — деревня в Лотошинском районе.
 Шубино — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Шубино — деревня в Сергиево-Посадском районе, городское поселение Богородское.
 Шубино — деревня в Сергиево-Посадском районе, сельское поселение Березняковское.

Нижегородская область
 Шубино — деревня в городском округе город Бор.
 Шубино — село в Сергачском районе.
 Шубино — деревня в Чкаловском районе.
 Шубино — деревня в Шарангском районе.

Новгородская область
 Шубино — деревня в Любытинском районе.
 Шубино — деревня в Старорусском районе.
 Шубино — посёлок в Старорусском районе.

Оренбургская область
 Шубино — село в Кувандыкском городском округе.

Орловская область
 Шубино — деревня в Урицком районе.

Пермский край
 Шубино — деревня в Еловском районе.
 Шубино — деревня в Кунгурском районе.

Псковская область
 Шубино — деревня в Дедовичском районе.
 Шубино — деревня в Новосокольническом районе.

Смоленская область
 Шубино — деревня в Сафоновском районе.

Тверская область
 Шубино — деревня в Вышневолоцком районе.
 Шубино — деревня в Кашинском районе.
 Шубино — деревня в Кимрском районе.
 Шубино — деревня в Торжокском районе.

Удмуртия
 Шубино — деревня в Алнашском районе.

Ярославская область
 Шубино — деревня в Даниловском районе.
 Шубино — деревня в Некрасовском районе.
 Шубино — деревня в Угличском районе в составе Отрадновского сельского поселения.
 Шубино — деревня в Угличском районе в составе Слободского сельского поселения.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Шубино — село в Кировском районе.

Украина 
 Шубино — село в Харьковской района Харьковской области.

См. также 
 Шубин
 Шубное
 Шубенок
 Шубенков
 Шубенская